UFC on ESPN: Holloway vs. Allen, также известный как UFC on ESPN 44 — запланированный турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который должен состояться 15 апреля 2023 года на спортивной арене «T-Mobile Center» в городе Канзас-Сити, штат Миссури, США.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе, в котором должны встретиться бывший чемпион этой весовой категории американец Макс Холлоуэй (#1 в рейтинге) и непобеждённый в UFC британец Арнольд Аллен (#4 в рейтинге).

Анонсированные бои

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания 

Турниры Ultimate Fighting Championship
Турниры UFC Fight Night
Спорт в США в апреле 2023 года